Dans le décor de campagne Les Royaumes oubliés pour le jeu de rôle Donjons et Dragons, Merrouroboros est le nom du super-continent d'Abeir-Toril.

Histoire

Ce super-continent « apparut » aux alentours de -37000 CV lorsqu'une longue ère glaciaire s'acheva, permettant à diverses formes de vie de se développer.

Lorsque des elfes dorés venus du monde de Féerie arrivèrent sur Toril, aux alentours de -25400 CV, ils nommèrent leur nouveau refuge Féérune, et le nom de Merrouroboros fut oublié.

À la suite de la Séparation, en -24000 CV, qui divisa Merrouroboros en quatre continents distincts, Féérune devint le nom de l'un d'entre eux, sur lequel les elfes établirent leurs premiers royaumes.
Voir aussi : Chronologie des Royaumes oubliés : Les Jours du Tonnerre.

 Géographie 

À cette époque, la Mer des Étoiles Déchues n'existe pas encore (formée en -31000 CV à la suite de la chute d'un ou plusieurs corps célestes) et quatre Mers Intérieures occupent le centre de ce qui deviendra Féérune.

La grande mer presque fermée entre les futurs continents de Féérune et Maztica est appelée la mer Noire, et est reliée à l'océan à l'ouest par le Détroit de Lopango.

La mer méridionale entre Féérune et Maztica au nord et Zakhara au sud, porte le nom d'Eaux Dorées.

 Sources Grand History of the Realms'' de Brian R. James.

Voir aussi 
 Ouroboros

Région des Royaumes oubliés